Justi ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Justi (1832–1912), deutscher Philosoph und Kunsthistoriker
 Eduard Justi (1904–1986), deutscher Physiker und Präsident der Akademie der Wissenschaften und der Literatur
 Ferdinand Justi (1837–1907), deutscher Orientalist
 Gustav Justi (1810–1879), deutscher Likörfabrikant und Landtagsabgeordneter
 Johann Heinrich Gottlob von Justi (1717–1771), deutscher politischer und ökonomischer Denker
 Johann Jakob Georg Justi (1779–1824), deutscher Arzt (Bruder von Karl Wilhelm Justi)

 Ludwig Justi (1876–1957), Kunsthistoriker, Direktor des Frankfurter Städel-Museums und der Nationalgalerie Berlin

Siehe auch:
 Giusti